Monument Indië-Nederland
Indië-monument (Almelo)
Indië-monument (Amstelveen) (1994)
Indië-monument (Andelst)
Indië-monument (Belfeld)
Indië-monument (Berkel) (2000)
Indië-monument (Delft) (1994)
Indisch Monument (Den Haag) (1988)
Indië-monument (Den Haag) (2002)
Indië-monument (Groningen) (2002)
Indië-monument (Heerenveen)
Indië-monument (Hellendoorn)
Indië-monument (Hilversum)
Indië-monument (Leeuwarden)
Indië-monument (Leiden)
Indisch Monument (Nijkerk)
Indisch Monument (Soest) (2011)
Indisch Monument ('s-Hertogenbosch)
Indië-monument (Tilburg) (2001)
Indië-monument (Terneuzen)
Indië-monument (Zoetermeer)
Indië-monument (Zwolle)
Nationaal Indië-monument 1945-1962 (Roermond)
Indische Plaquette (1985) in het gebouw van de Tweede Kamer aan het Binnenhof
KNIL-monument in Enschede
Indië-monumenten op landgoed Bronbeek (Arnhem):
Indië-monument Arnhem (2001)
Monument Japanse vrouwenkampen in Apeldoorn (1971), in 1985 herplaatst op landgoed Bronbeek
Monument Jongenskampen (1988)
Monument Japanse Zeetransporten (2004)
Monument Strafkamp Dampit (2001)
Monument Birma-Siam Spoorweg (1989)
Monument opheffing KNIL (1990)

Zie ook 
 Nationaal Monument op de Dam (een van de ingemetselde urnen)